Чарльз Хьюз Мур младший (; ) — американский легкоатлет (бег на короткие дистанции, эстафетный бег), чемпион и призёр летних Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки, олимпийский рекордсмен.

Карьера 
На Олимпиаде Мур выступал в беге на 400 метров с барьерами и эстафете 4×400 метров. В первой дисциплине Мур стал олимпийским чемпионом, по ходу соревнований установив в четвертьфинале олимпийский рекорд — 50,8 с. В эстафете сборная США, за которую выступал Мур, заняла второе место, уступив сборной Ямайки. В первом забеге соревнований сборная США установила олимпийский рекорд — 3:11.67 с.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции США
Бегуны с барьерами США
Олимпийские чемпионы от США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Олимпийские рекордсмены по лёгкой атлетике